Il doppio del torneo di tennis Caracas Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jaime Fillol e Stan Smith che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Ilie Năstase 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Ilie Năstase (finale)
 Tom Gullikson /  Zoltán Kuhárszky (quarti di finale)

 Francisco González /  Víctor Pecci (semifinali)
 Jaime Fillol /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Caracas Open 1983